Калабрий е геоложки период обхващащ времето между 1,806 и 0.781 ± 0,005 млн. години. Той е част от плейстоцена, следва геоложкия период геласий и е последван от йоний. Краят на периода се определя от последната смяна на магнитното поле (781 ± 5 хил. години).

Източници 

Геохронологична скала